

Рудниця — селище міського типу на сході Поділля, у Піщанському районі Вінницької області.
 Рудниця — вантажно-пасажирська залізнична станція Одеської дирекції Одеської залізниці.
 Рудниця — залізнична станція Шевченківської дирекції Одеської залізниці.

Населені пункти та їхні частини
 Рудниця — село в гміні Стошовіце Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Рудниця — село в гміні Кшешице Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Рудниця — село в гміні Заблудів Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Рудниця — частина села Клембовець у гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства

Рудниця — присілок Сафоновського району Смоленської області Росії.

Рудниця — річка, права притока Грону.

Рудниця — поселення в общині Подчетртек, Савинський регіон, Словенія.

Примітки